Суперкубок Німеччини з футболу 1976 — 2-й неофіційний розіграш турніру. Матч відбувся 8 січня 1977 року між чемпіоном Німеччини «Боруссією» (Менхенгладбах) та володарем кубка Німеччини «Гамбургом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

ФРН
1976
1976 у німецькому спорті
1977 у німецькому спорті